Der Davis Cup 1991 war die 80. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 29. November und 1. Dezember ausgetragene Finale in Lyon gewannen Gastgeber Frankreich mit 3:1 gegen die USA.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, die sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

1991
Tennisturnier 1991